Dorylaimus är ett släkte av rundmaskar. Dorylaimus ingår i familjen Dorylaimidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Dorylaimus